Le mot suffixe peut avoir différentes significations précises selon le contexte :
 En linguistique, un suffixe est un affixe qui est placé après une racine pour former un nouveau mot. Exemple : 
 en français, les adverbes sont le plus souvent formés en ajoutant le suffixe « -ment » comme pour l'adverbe rapidement. en langue mandarin : Suffixe -er.
 En mathématiques, une notation suffixée (ou postfixée) est une notation pour laquelle l'opérateur est placé après son ou ses opérandes comme c'est le cas par exemple pour la notation polonaise inverse ou encore la factorielle.
 En informatique
 dans le DNS, le suffixe d'un nom de domaine est le domaine de premier niveau ;
 Pour les suffixes _fichiers ou _files, voir Paires page web dans explorer.exe ;
 Suffixe peut désigner l'extension de nom de fichier ;
 Recherche par arbres ou tableaux des suffixes.